Брусса́р () — французская фамилия.

 Бруссар, Жозеф (1702—1765) — руководитель франкоязычного сопротивления английской колонизации Канады.
 Бруссар, Рита (1900—2003) — американская пианистка и музыкальный педагог.
 Бруссар, Израэль (род. 1994) — американский актёр.

См. также 
 Бруссард